Krajina je
 krajina – vybraná část zemského povrchu

geografické pojmy
 Kraňsko – též Krajina, historická země na území dnešního Slovinska
 Bosenská krajina – historické území Bosny
 Srbská Krajina – historické území v Chorvatsku
 Republika Srbská Krajina – státní útvar v letech 1991–1995/1998 na území Chorvatska
 Krajina či Vojenská hranice – území mezi Jadranem a Drávou v Chorvatsku, které plnilo obranný charakter.

příjmení osob
 Vladimír Krajina – český přírodovědec a politik

ostatní
 krajinomalba – malířské zobrazení krajiny
 krajina břišní – lékařský termín pro oblast lidského těla
 krajinka – řezivo z okraje kmene
 Krajinka (film) – slovensko-český film

Externí odkazy